Die Radeon-R200-Serie ist eine Serie von Desktop-Grafikchips der Firma AMD und Nachfolger der Radeon-HD-7000-Serie. Mit der Serie, welche auch den Codenamen „Volcanic Islands“ trägt, führte AMD die Unterstützung von DirectX 11.2 ein. Des Weiteren unterstützen Grafikkarten dieser Serie mit GCN-Architektur ab der R5 240 aufwärts die Programmierschnittstelle Mantle und mit neuen Treibern auch Vulkan 1.0.
Die Nachfolgergeneration wurde die AMD-Radeon-R300-Serie.

Mit OpenCL 2.0 kompatible Hardware wie AMD GCN-Architektur 2 und 3 unterstützt mit aktualisierten Treibern die höhere Version 2.1 und auch die neue Version 2.2 laut Khronos-Group. GCN 1 unterstützt OpenCL 2.0 nicht komplett. Mit erweiterten Treibern kann dies noch geschehen, da der OpenCL-Treiber von AMD Crimson die gesamte GCN-Reihe abdeckt (aktuell Crimson 16.7.3 im August 2016).

OpenGL 4.5 wird für die GCN-Architektur 1 bis 3 seit dem AMD Catalyst-Treiber 15.30 WHQL unterstützt.
OpenGL 4.6 wurde mit AMD Adrenalin für GCN-Architektur möglich.

Ab Treiberversion AMD Crimson 16.3.2 wird auch Vulkan 1.0 für die GCN-Architektur unterstützt. Die weitere Entwicklung des Nachfolgers AMD Adrenalin unterstützt immer mehr weitere Teile für Vulkan. Mit Version 20.1 wird auch Vulkan 1.2 unterstützt.

Nach aktuellem Stand im März 2020 werden Vulkan 1.1 und 1.2 (ab GCN 2. Gen.) mit aktuellen Treibern unterstützt.

Linux Mesa 20.0 unterstützt OpenGL 4.6 und Vulkan 1.2 mit dem Untertreiber RadeonSI für GCN-Chips.

TrueAudio 
Für die Grafikkarten R7 260X, R9 285, R9 290 und R9 290X hat AMD ein neues Audio-Feature namens „TrueAudio“ eingeführt. Dabei handelt es sich um einen in die GPU integrierten Audioprozessor, der die vorhandene Rechenleistung ausschließlich für den Ton bereitstellt. Der Audioprozessor ist frei programmierbar.

Datenübersicht

Grafikprozessoren

Modelldaten

Leistungsaufnahmedaten

Anmerkungen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Grafikkarte
Grafikchip